Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom dHMS Jersey :
 l', une frégate lancée en 1654 ;
 l', un navire de sixième rang lancé en 1694 ;
 l', une frégate lancée en 1698 ;
 l', un navire de ligne de quatrième rang lancé en 1736 ;
 l', un sloop lancé en 1776 ;
 l', un cotre lancé en 1860 ;
 l', un destroyer de classe J lancé en 1938 ; 
 l', un patrouilleur lancé en 1976 et vendu au Bangladesh en 1994 sous le nom de BNS Shaheed Ruhul Amin. 

Jersey